Armillaria calvescens — вид грибов рода Опёнок семейства , впервые описан в 1989 году. Филогенетический анализ ДНК позволил определить близость данного вида к . Является паразитом, чаще всего можно встретить на клёнах на востоке Канады и в Новой Англии.

Систематика

Примечания  

Физалакриевые
Грибы Северной Америки